Турнир «Skate Canada International 2011» — второй этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2011—2012. Прошёл в Миссиссоге, Онтарио, Канада с 27 по 30 октября 2011 года. Организатором турнира является Skate Canada при поддержке ИСУ.

Соревнования прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Расписание 
(UTC-5)

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Ссылки 

 

2011 год в фигурном катании
Спорт в Канаде в 2011 году
Октябрь 2011 года
Фигурное катание в сезоне 2011/2012
Международные спортивные соревнования в Миссиссоге